Анфи́мов (Анфи́мова) — русская фамилия. Происхождение фамилии — от сокращённой формы имени Анфимий, означающего по-гречески «покрытый цветами».

Известные носители 
 Анфимов, Андрей Матвеевич (1916—1995) — советский и российский историк.
 Анфимов, Леонид Васильевич (род. 1954) - 1й заместитель генерального секретаря СНГ
 Анфимов, Михаил Иванович (1904—1998) — советский и российский инженер-конструктор, лауреат Ленинской премии (1961).
 Анфимов, Владимир Яковлевич (1879—1957) — российский и советский психиатр, невропатолог.
 Анфимов, Никита Владимирович (1909—1998) — советский и российский археолог, профессор.
 
 Анфимов, Олег Георгиевич (1937—2019) — советский министр электротехнической промышленности.
 Анфимов, Яков Афанасьевич (1852—1930) — российский и советский психиатр и невропатолог.

Примечания